Сасинек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сасинек, Филип (род. 1996) — чешский легкоатлет, специализирующийся в беге на средние дистанции.
 Сасинек, Франтишек Витязослав (1830—1914) — словацкий историк второй половины 19 века, публицист, католический священник.